Eleccions
Eleccions del 2017